Княгиня:

 Княгиня — жена князя, а также собственно титул женского лица дворянского сословия.

Топоним 
 Княгиня — деревня в Путятинском районе Рязанской области России.
 Княгиня — село в Великоберезнянском районе Закарпатской области Украины.

Гидроним 
 Княгиня — река в Ярославской области, приток Чёрной.
 Княгиня — река в Могилёвской области Белоруссии и Смоленской области России, приток Мертвы.

Другое 
 «Княгиня» — метеорит-хондрит.

См. также 
 Княжна